wabbit – fork-bomba
 Wabbit: A Looney Tunes Production lub Bugs! A Looney Tunes Production – angielski tytuł pierwszego sezonu serialu animowanego Nowe zwariowane melodie